Long Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Long Point (Florida)
 Long Point (Illinois)
 Long Point (Iowa)
 Long Point (Michigan)
 Long Point (Minnesota), im Lake of the Woods County
 Long Point (South Carolina)
 Long Point (Texas)

in Kanada:
 Long Point (Nova Scotia)
 Long Point (Ontario)
 Long Point (Québec)

in Australien:
 Long Point (New South Wales), Vorort von Sydney

auf Südgeorgien:
 Long Point (Südgeorgien), Kap an der Nordküste

Siehe auch:
 Long Point Wildlife Refuge, Naturschutzgebiet in Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Long Point Island